Ахмед Магомедов:
 Магомедов, Ахмед Магомедович (1930—1991) — советский историк, ректор ДГУ (1987—1991), член-корреспондент АПН СССР.
 Магомедов, Ахмед Мусабекович (род. 1987) — российской борец вольного стиля и грэпплер.
 Магомедов, Ахмед Тинамагомедович (1962—2010) — полковник милиции, Герой России.